Il singolare  del Polska Energia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Laurent Recouderc era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–4 Jan Hájek.

Teste di serie

  Josselin Ouanna (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
  Santiago Ventura (quarti di finale)
  Laurent Recouderc (campione)

 Pablo Santos (secondo turno)
 Jan Hájek (finale)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Miguel Ángel López Jaén (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Polska Energia Open 2009